Geneviève Guinchard
 Serge Guinchard